Azem:
 Azem Galica
 Azem Hajdari
 Azem Shkreli